Takao kan syfta på:

 Takao prefektur – ett japanskt administrativt område på Taiwan
 Takao (station Tokyo) – en järnvägsstation i Jaoan
 Takao-klass –  en klass av fyra tunga kryssare som byggdes för den Kejserliga Japanska Flottan mellan april 1927 och juni 1932

Personer
 Takao Doi (1954–), en japansk astronaut
 Takao Kawaguchi (1950–), en japansk judoutövare
 Takao Orii (?–?), en japansk tidigare fotbollsspelare och tränare
 Takao Sakurai (1941–2012), en japansk boxare